In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Wattenscheid aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen von 1946 bis 1969 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen im Bochumer Stadtteil Wattenscheid. Diese Wahlen gibt es erst seit 1979. Das Stadtbezirksergebnis von 1975 wird vom Ergebnis der Ratswahl im Stadtbezirk hergeleitet.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Historische Information 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1975 wurde die ehemals kreisfreie Stadt Wattenscheid in die kreisfreie Stadt Bochum eingegliedert.

Parteien 

 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 1961: GB/BHE
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro NRW
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppe 

 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft Wattenscheid

Wahlergebnisse 

Bei den Wahlen bis 1969 handelt es sich um die Kommunalwahlen in der ehemals kreisfreien Stadt Wattenscheid, bei den folgenden Wahlen werden die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen im Stadtbezirk 2-Bochum-Wattenscheid aufgelistet.

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: DZP: 2,7 %
2 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,5 %

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1999: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Wattenscheid
Politik (Bochum)